Strigeata är en ordning av plattmaskar. Strigeata ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Strigeata 124 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Strigeata